Скуг () — шведская фамилий. Известные носители:

 Скуг, Майер (1926—2019) — американский профессиональный баскетболист.
 Скуг, Никлас (род 1974) — шведский футболист, нападающий.
 Скуг, Оливия (род. 1991) — шведская футболистка.
 Скуг, Софи (род. 1990) — шведская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года.